Goliathstein steht für:

 Goliathstein (Findling), Findling in Mardorf in Niedersachsen
 „Goliathstein“, Naturdenkmal und Geotop in Mardorf in Niedersachsen, siehe Davidstein (Findling)